Die Liste der Ionenradien ist eine alphabetisch sortierte Liste aller chemischen Elemente und ihrer Ionenradien, abhängig von ihrer Ladungs- beziehungsweise Oxidationszahl. Eine allgemeine Zusammenfassung von Element-Kategorien und Eigenschaften findet sich in der Liste der chemischen Elemente.



Aufgeteilt nach Oxidationsstufen

Koordinationszahl 2 
Für die Koordinationszahl 2 sind folgende Ionenradien bekannt:

Koordinationszahl 3 
Für die Koordinationszahl 3 sind folgende Ionenradien bekannt:

Sämtliche Ionen haben dabei eine pyramidale Koordinationsumgebung.

Koordinationszahl 4 
Für die Koordinationszahl 4 sind folgende Ionenradien bekannt:

Ionen in pyramidaler Koordinationsumgebung sind mit (py) und Ionen mit quadratisch-planarer Koordinationsumgebung mit (sq) gekennzeichnet.

Koordinationszahl 5 
Für die Koordinationszahl 5 sind folgende Ionenradien bekannt:

Koordinationszahl 6 
Die Werte basieren auf dem von Linus Pauling bestimmten Ionenradius von 140 pm für ein O2−-Ion und damit für die Koordinationszahl 6. Ausnahmen werden mit einer entsprechenden römischen Ziffer gekennzeichnet. Die Abkürzungen ls und hs stehen für low-spin und high-spin (siehe auch Spin Crossover).

Zu Gunsten einer besseren Vergleichbarkeit sind in folgendem Diagramm die oben genannten Ionenradien gegen die Elemente aufgetragen:

Koordinationszahl 7 
Für die Koordinationszahl 7 sind folgende Ionenradien bekannt:

Koordinationszahl 8 
Für die Koordinationszahl 8 sind folgende Ionenradien bekannt:

Koordinationszahl 9 
Für die Koordinationszahl 9 sind folgende Ionenradien bekannt:

Koordinationszahl 10 
Für die Koordinationszahl 10 sind folgende Ionenradien bekannt:

Koordinationszahl 12 
Für die Koordinationszahl 12 sind folgende Ionenradien bekannt:

Gesamtliste 
Das Kürzel py beschreibt eine pyramidale, das Kürzel sq eine quadratisch-planare Koordinationsumgebung.

Weblinks

Einzelnachweise 

Atomphysik
Kristallographie
Ionenradien